IX зимние Паралимпийские игры проходили в Турине, Италия с 10 по 19 марта 2006 года. В общей сложности 474 паралимпийца (99 женщин и 375 мужчин) из 38 стран приняли участие в 58 мероприятиях в пяти дисциплинах. 47 спортсменов из 19 стран-участниц выиграли хотя бы одну медаль и в случае 12 стран-участниц — золотую.

Особенности и рекорды 
 Впервые спортсмены из России завоевали первое общекомандное место по количеству золотых медалей (13), а также получили наибольшее количество наград (33).
 Наибольшее число золотых (4) и медалей вообще (6) завоевала украинка Елена Юрковская.

Неофициальный медальный зачёт  
Таблица неофициального медального зачёта основывается на данных Международного паралимпийского комитета (МПК) и отсортирована по количеству медалей высшего достоинства («золото») выигранных участниками национальных паралимпийских комитетов (НПК). Далее следует количество выигранных медалей среднего («серебро») и низшего («бронза») достоинств. Если НПКи имеют в общем итоге одинаковое количество выигранных медалей, то страны сортируются в алфавитном порядке русского языка.

Легенда

На зимних Паралимпийских играх 2006 года 19 из 38 участвующих стран не выиграли ни одной медали:

По дисциплинам 
  Биатлон
В 12 мероприятиях принимали участие 90 спортсменов (32 женщины и 58 мужчин) из 20 стран.

  Горнолыжный спорт
В 24 мероприятиях принимали участие 190 спортсменов (44 женщинs и 146 мужчин) из 30 стран.

  Кёрлинг на колясках
В мероприятиях принимали участие 40 спортсменов (11 женщин и 29 мужчин) из 8 стран.

  Лыжные гонки
В 20 мероприятиях принимали участие 131 спортсмен (43 женщины и 88 мужчин) из 17 стран.

  Хоккей на санях
В мероприятии принимали участие 112 спортсменов (все мужчины) из 8 стран.

См. также 
 Медальный зачёт на зимних Олимпийских играх 2006
 IX зимние Паралимпийские игры

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Паралимпиады в Турине.
 
 
 

Паралимпийские игры 2006